Энмыка́й (Энмынкэй) — невысокий мыс на арктическом побережье Чукотского моря, у западного входа лагуны Рыпильгын. Относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа России. Ближайший населённый пункт — посёлок Ленинградский.

Название в переводе с чукот. — «маленькая скала».

На мысе установлен навигационный световой знак. Близ мыса Энмыкай располагалось одноимённое чукотское стойбище.

Топографические карты

Примечания 

Мысы Чукотского автономного округа
Мысы Чукотского моря